Открытый чемпионат Делрей-Бич по теннису 2020 () — мужской международный профессиональный теннисный турнир, проходящий в Делрей-Бич (США) на открытых хардовых кортах. Турнир относится к категории ATP 250 с призовым фондом в размере около 674 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участника в одиночном разряде и 16 пар.

В 2020 году турнир проходит в период с 17 февраля по 23 февраля.

Общая информация 
Чемпионы 2020

Рейтинговые очки

Посев игроков

Одиночный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 10 Февраля 2020
Теннисисты, получившие «уайлд-кард»:
  Райан Харрисон
  Брендон Накашима
  Джек Сок
Теннисист, имеющий защищённый рейтинг:
  Маккензи Макдональд
  Цедрик-Марсель Штебе
Теннисист, получивший специальное приглашение:
  Джейсон Джанг
Теннисисты, победившие в квалификации:
  Кэмерон Норри 
  Эрнест Гулбис
  Ноа Рубин
  Эмилио Гомес
Теннисисты, счастливые участницы квалификации (LL):
  Стефан Козлов
  Денис Истомин
  Даниэль Элахи Галан
  Бернард Томич

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Делрей-Бич
Теннис
Февраль 2020 года
2020